Huizache kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José del Tanque, ort, Guanajuato, San Felipe, 
 Huizache, Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar